Artikeln visar spelartrupperna vid Fifa Confederations Cup 2013 som spelas i Brasilien 15 juni till 30 juni 2013. Matcher, mål och klubbadress i trupplistan gäller före turneringens start den 15 juni.

Grupp A

Brasilien 
Förbundskapten: Luiz Felipe Scolari

Italien 
Förbundskapten: Cesare Prandelli

Japan 
Förbundskapten:  Alberto Zaccheroni

Mexiko 
Förbundskapten: José Manuel de la Torre

Grupp B

Nigeria 
Förbundskapten: Stephen Keshi

Spanien 
Förbundskapten: Vicente del Bosque

Tahiti 
Förbundskapten: Eddy Etaeta

Uruguay 
Förbundskapten: Óscar Tabárez

Fotnoter

Externa länkar
FIFA Confederations Cup Brazil 2013 FIFA.com

Fifa Confederations Cup 2013